Brandon (Dacota do Sul) — Estados Unidos
Brandon (Flórida) — Estados Unidos
Brandon (Iowa) — Estados Unidos
Brandon (Minnesota) —  Estados Unidos
Brandon (Mississippi) — Estados Unidos
Brandon (Wisconsin) — Estados Unidos
Brandon (Manitoba) — Canadá
Brandon (Saône-et-Loire) — França

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos